Brodrück ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Brodrück (1853–1920), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Ersten Weltkrieg
 Karl August Brodrück (1815–1866), hessischer Offizier und Militärhistoriker